Mau puede referirse a los siguientes topónimos:

 Cà Mau, una de las provincias que conforman la organización territorial de la República Socialista de Vietnam.
 Mau, un distrito del estado de Uttar Pradesh (India).
 Mau, una localidad del distrito de Bhind, en el estado de Madhya Pradesh (India). 

Asimismo, como apellido, puede hacer referencia a:
 Julio Mau, un cantante peruano de música tropical y baladas.

Además, puede referirse a:
 MAU, sigla de multistation access unit (‘unidad de acceso a múltiples estaciones’), un concentrador de cableado al cual se conectan todas las estaciones finales de una red Token Ring.
 Mau Mau, una organización guerrillera de insurgentes kenianos. 
 Mau Rakau, un arte marcial.
 Mau egipcio, una raza de gato doméstico originaria de Egipto.
 Mau mau, un juego de cartas.